Streichquartett Nr. 1 steht für:

 Streichquartett Nr. 1 (Kodály) von Zoltán Kodály (1910)
 Streichquartett Nr. 1 (Prokofjew) von Sergej Prokofjew (1930)
 Streichquartett Nr. 1 (Rózsa) von Miklós Rózsa (1950)
 Streichquartett Nr. 1 „Carillon“ von Karl Amadeus Hartmann (1936)

Siehe auch:
 1. Streichquartett (Beethoven) von Ludwig van Beethoven (1799)